Apanteles lamprosemae (Ahmad), een schildwesp
 Apanteles lamprosemae (Wilkinson), een schildwesp